Een heilige oorlog is een oorlog die wegens een religieuze opvatting, een vermeende goddelijke verplichting of ter verdediging van "heilige" gebieden gevoerd wordt. 

In de Griekse oudheid is een viertal oorlogen gevoerd om en rond het heiligdom van Delphi tegen personen of staten die zich aan heiligschennende daden ten overstaan van de god Apollo schuldig zouden hebben gemaakt. Onderscheiden worden:
Eerste Heilige Oorlog (595–585 v.Chr.)
Tweede Heilige Oorlog (449–448 v.Chr.)
Derde Heilige Oorlog (356–346 v.Chr.)
Vierde Heilige Oorlog (339–338 v.Chr.)
In de abrahamitische religies:
 De islamitische term uiterlijke jihad (zie aldaar)
 De kruistochten worden ook als heilige oorlogen beschouwd.

Zie ook 
 Godsdienstoorlog
 De heilige oorlog, een boek van John Bunyan uit 1682.

Religieuze geschiedenis
Oorlog naar type